Метод може да се отнася до:
 Начин за извършване на действие
 Научен метод, серия от стъпки за придобиване на знание
 Метод (програмиране), част от код, асоцииран с клас или обект, за извършването на таск
 Методология
 Процес на софтуерно разработване, серия от стъпки за създаването на софтуер
 Метод, филм, 2004, режисьор Дънкън Рой